El paral·lel 70º nord és una línia de latitud que es troba a 70 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 70° de latitud nord, un grau de longitud equival a  38,138 km; la longitud total del paral·lel és de 13.747 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.769 km i a 2.233 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 70º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 6.874 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 4.466 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 70º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega

|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Troms - illes de Rebbenesøya, Ringvassøy, Reinøya, Karlsøya i Kågen; terra ferma; illa de Skorpa; terra ferma Finnmark (terra ferma)
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Passa uns 10 km al sud del punt més septentrional de Finlàndia, situat a  en la vila de Nuorgam
|-
| 
! scope="row" | 
| Finnmark
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Vaigatx
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Iamal
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de l'Obi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Aion
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar dels Txuktxis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Beaufort
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Península de Tuktoyaktuk
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Beaufort
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Península de Cap Bathurst
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Amundsen
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Península de Parry
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Amundsen
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| A Illa Victòria: - Territoris del Nord-oest - Frontera Territoris del Nord-oest / Nunavut  - Territoris del Nord-oest - Frontera Territoris del Nord-oest / Nunavut r - Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Victòria
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Larsen Sound
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa del Rei Guillem, Nunavut, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de James Ross
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes Clarence, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Boothia, Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Boothia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Crown Prince Frederik
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Fury and Hecla
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Murray Maxwell
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Steensby Inlet
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" | Limit septentrional de l'Estret de Davis
|-
| 
! scope="row" | 
| Disko Island
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Sullorsuaq
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Nuussuaq
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Torsukattak Fjord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Sermeq Kujalleq
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Gaasefjord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Altiplà de Geikie

|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 69º nord
 Paral·lel 71º nord

Referències 

Línies de latitud